Königreich Kambodscha bezeichnet:

 Kambodscha, einen Staat in Südostasien (amtliche Langform der Staatsbezeichnung)
 mehrere historische Staaten auf diesem Gebiet:
 das Königreich Kambodscha unter französischem Protektorat (1863–1941)
 das Königreich Kambodscha unter japanischer Besatzung (1941–1945)
 das Königreich Kambodscha (1945–1953), autonomer Staat innerhalb der Französischen Union
 das souveräne Königreich Kambodscha (1953–1970)